Patrik Fransson, född 23 december 1991 i Nybro, är en svensk före detta ishockeyspelare som avslutade sin karriär med spel för det franska laget Jokers de Cergy-Pontoise i den franska ligan Division 1. Franssons moderklubb är Nybro Vikings IF med vilka han spelat tio säsonger i A-laget. Inför säsongen 2019/2020 Lämnade han moderklubben för spel i Frankrike.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1991
Svenska ishockeyspelare
Spelare i Jokers de Cergy-Pontoise
Spelare i Nybro Vikings
Personer från Nybro
Män
Levande personer